Strelkov est le nom de

 Denis Strelkov (né en 1990), marcheur russe
 Igor Guirkine (pseudonyme Strelkov; né en 1970), militaire russe